Il singolare femminile dell'Estoril Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

La detentrice del titolo era Yanina Wickmayer, ma ha deciso di partecipare agli Internazionali d'Italia 2010. L'8 maggio 2010 la lettone Anastasija Sevastova ha battuto in finale l'avversaria spagnola Arantxa Parra Santonja con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Ágnes Szávay (primo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinali)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)

 Melinda Czink (Non ha partecipato) 
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)
 Peng Shuai (semifinali)
 Sybille Bammer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2010